Tønsberg har flere betydninger:

 Tønsberg – by i Norge.
 Tønsberg, Adam – dansk skuespiller.
 Tønsberg, Jeppe – dansk forfatter, foredragsholder og stadsarkivar.
 Tønsberg, Marianne – dansk skuespiller.
 Tønsberg, Ivar – dansk maler.
 Tønsbergfjorden – norsk fjord.
 Tønsberg, Sofie

Se også
 Tunsberg Stift – norsk stift med sæde i Tønsberg